Kharānoq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kharānaq, ort, Yazd, 
 Rūdkhāneh-ye Kharānaq, periodiskt vattendrag, Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar